Vena – vaso sanguigno che, in anatomia umana, conduce il sangue verso il cuore
 Venatura o Vena – tubulo sclerificato che attraversa l'ala degli insetti conferendole rigidità
Vena o filone– termine generico utilizzato in campo minerario estrattivo
Vena – album dei Coldrain del 2015

Geografia
Italia
Vena – frazione di Ionadi in provincia di Vibo Valentia
Vena – frazione di Maida in provincia di Catanzaro
Vena – frazione di Piedimonte Etneo nella città metropolitana di Catania
Vena Inferiore – frazione di Vibo Valentia
Vena Media – frazione di Vibo Valentia
Vena Superiore – frazione di Vibo Valentia

Svezia
Vena – area urbana situata nel comune di Hultsfred, nella contea di Kalmar